Дэ́вид Хэй (; 23 февраля 1962, Перт, Шотландия) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позициях второго и третьего.

Кроме «классического» кёрлинга (команда из четырёх человек одного пола), выступал также в кёрлинге для смешанных команд ().

С 2007 — тренер национальных мужских и женских сборных Шотландии и Великобритании; в частности, был тренером женской сборной Великобритании на зимней Олимпиаде 2014 в Сочи (Россия), где сборная Великобритании выиграла бронзовую медаль.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин: золото (), серебро (, , ), бронза ().
 Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1982, 1988, 2007), серебро (1991, 1998, 2006), бронза (1983, 1992).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1984, 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2002, 2004).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: бронза (1983).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1983).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2006).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец — Чак Хэй, ; брат Майк Хэй —  и многократный чемпион Европы.

Женат. Двое детей: Финлей (), Никки ().

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу